Peter Buhl kan henvise til flere personer:

 Peter Buhl (søofficer) (1789-1812) - dansk søofficer
 Peter Neerup Buhl (født 1968) - dansk forfatter og debattør
 Peter Buhl (journalist) - dansk journalist